Korona kan syfta på:

 Korona - solens yttersta atmosfär
 Koronaurladdning - ett fräsande ljud från kraftledningar

Se även
 Corona
 Karonka, disputationsfest